Dordoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Dordoni  (1926–1998), italienischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Rodolfo Dordoni (* 1954), italienischer Designer für Möbel und Ausstattungen